Amauroderma — рід грибів родини ганодермові (Ganodermataceae). Назва вперше опублікована 1905 року.

Класифікація 
До роду Amauroderma відносять 129 видів:

Примітки

Джерела 
 Murrill, W.A. 1905. The Polyporaceae of North America: XI. A synopsis of the brown pileate species. Bulletin of the Torrey Botanical Club. 32(7):353-371 - P.366

Роди грибів
Ганодермові